Bräkenmossor (Plagiochila) är ett släkte av bladmossor. Bräkenmossor ingår i familjen Plagiochilaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor